Соревнования групп в технической программе состоялись во вторник 19 июля 2011 года.

Призёры

Результаты
Зелёным цветом выделены финалисты

DNS - не стартовали

Ссылки 
 Результаты квалификации
 Результаты финала

Синхронное плавание
Соревнования по синхронному плаванию
Соревнования по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта 2011